Tauriello ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony F. Tauriello (1899–1983), US-amerikanischer Politiker
 Antonio Tauriello (1931–2011), argentinischer Komponist, Dirigent und Pianist